Politique 
James Ford, un représentant de la chambre des représentants des États-Unis
James W. Ford, un homme politique afro-américain
Sportif 
James Ford, un joueur américain de football 
James Ford (né en 1976), un joueur anglais de Cricket

Artistes 
James Ford, un producteur, musicien et DJ anglais
James Robert Ford, un artiste britannique contemporain mixant installations et médias

Autres 
James Alfred Ford (1911-1968), archéologue américain spécialiste de la Civilisation du Mississippi.
James Ford, un journaliste américain
James Ford, un pirate du 
 James Ishmael Ford, un Américain, prêtre bouddhiste zen et un ministre universaliste unitarien
 James Hobart Ford, un Général de l'Union durant la Guerre de Sécession et les Guerres indiennes
 James Ford, dit "Sawyer", un personnage de fiction de la série Lost : Les Disparus

Voir aussi 
 Jim Ford, un chanteur et compositeur américain